Tarwid ist der Familienname folgender Personen:

 Grzegorz Tarwid (* 1994), polnischer Jazzmusiker
 Kazimierz Tarwid (1909–1988), polnischer Ökologe